Ань — китайская фамилия (клан). Представляет собой иероглиф 安 — «спокойный». Ей также соответствует  (кор. 안 Ан).

Известные носители 
 Ань Го, Мария — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Ань Линхуа, Мария — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
  — китайский физик, действительный член Академии наук КНР.
 Ань Лушань (安祿山; ок. 703 — 29 января 757) — китайский военачальник (цзедуши) согдийско-тюркского происхождения, глава масштабного восстания.
 Ань Синь, Анна — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Ань Цзяо, Анна — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Ань Ци — китайский футболист, вратарь клуба «Чанчунь Ятай».
  — китайский геолог, действительный член Академии наук КНР.
 Ань Шигао — буддийский наставник, основоположник практики перевода буддийских текстов на китайский язык, последователь буддизма хинаяны.
 Ань Яньфэн (род. 1963) — китайская шахматистка, международный мастер среди женщин.

Другое 
 Аньго (кит. 安国, пиньинь Ānguó) — шаньюй хунну с 93 года по 94 год.
 Аньян (кит. 安阳) — город в провинции Хэнань. В районе города обнаружено большое количество предметов, которые относят к цивилизации древнекитайского государства Шан (1562—1027 гг. до н. э.). Считается, что здесь располагалась столица этого царства — Инь.

См. также 
 Сто фамилий